Artur Sansoni (1886, Freiberg  1971, Wunsiedel), un sculpteur italien-allemand
 Gino Sansoni (1907, Rocca San Casciano  1980, Bologne), éditeur romagne
 Guglielmo Sansoni, dit : Tato, artiste futuriste
 Helene Sansoni-Balla (1892, Berlin  1982, Lohhof), un peintre allemand
 Raffaele Sansoni(Sansone) (Galeoti) Riario (della Rovere) (1461, Savone  1521, Naples)
 Sébastien Sansoni (1978, Hyères), un footballeur français

Maison d'édition 
 Sansoni, maison d'édition italienne fondée en 1873 par Giulio Cesare Sansoni et basée à Florence.

Voir aussi 
 Sansone

Références 

Patronyme italien